Neosuctobelba är ett släkte av kvalster. Neosuctobelba ingår i familjen Suctobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Neosuctobelba